Metral ist der Familienname von:

 Maurice Métral (1929–2001), Schweizer Schriftsteller
 Patrick Metral (* 1945), französischer  Rennfahrer

Siehe auch:
 Métral